Васи́льевское— село в Смоленской области России, в Гагаринском районе. Население —63 жителя (2007 год). Расположено в северо-восточной части области в 13 км к юго-западу от Гагарина, в 10 км севернее автомагистрали  у автодороги Царёво-Займище — Баскаково, на левом берегу реки Сежа. В 1,5 км к югу от деревни станция Серго-Ивановская на железнодорожной линии Москва – Минск.
Входит в состав Серго-Ивановского сельского поселения.

История 
До 1918 года село принадлежало дворянам Повалишиным. Ими в 1770-х годах была сооружена церковь Благовещения. В начале XIX века построен главный дом усадьбы, кухонный корпус, дом управляющего, амбар, хозяйственные постройки, разбит парк с прудами. В настоящее время церковь разобрана (осталась колокольня), парк сильно зарос.

Достопримечательности 
Памятник архитектуры: Усадьба Повалишиных, XIX век.

См также 
Повалишины

Ссылки 
 Васильевское/Энциклопедия Смоленской области 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)